Edward Baber peut désigner :

  (1532-1578), homme politique anglais ;
  (1793-1846), docteur et diplomate américain ;
  (1843-1890), voyageur et orientaliste anglais.